Besson (Allier), municipi francès al departament de l'Alier (regió d'Alvèrnia) 
 Besson Chaussures-Sojasun, equip ciclista francès creat el 2009 
 Biografies:
 Daniel Besson, empresari francès i president de la USAP de Perpinyà
 Joan Besson i Blaya (Granollers, 1957), periodista català 
 Justin Besson (Mejalanon, 1845 - Vilafranca de Roergue, 1918), abat i escriptor occità
 Luc Besson (1959, París), director i productor de cinema francès 
 Roland Besson (Boulogne-Billancourt, França, 1962), trompetista, compositor i pedagog nord-català